Национална химна Кувајта (), написана је од стране песника Ахмеда Мешарија ел Адванија, Ибрахим ел Сула је компоновао музику, а Ахмед Али је аранжирао композицију. Први пут је изведена 25. фебруара 1978. године.

Све до 1978. године, у употреби је била химна „Поздрав Емиру”, коју је компоновао Јусуф Адис 1951. године.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Kuwaiti Embassy in Beirut - The Embassy of the State of Kuwait in Beirut has long and short versions of the National Anthem.
 Kuwait: Al-Nasheed Al-Watani - Audio of the national anthem of Kuwait, with information and lyrics
 BBC News - Instrumental version of "Al-Nasheed Al-Watani" in RealAudio

Кувајт
Кувајт